Монфорте — Гуарда — газопровід на сході Португалії, котрий є східною мерідиональною частиною створеного в центральній частині країни газотранспортного кільця. Довжина трубопроводу 184 км, діаметр 300 мм. Починається в районі південного інтерконектору між Португалією та Іспанією, звідки у західному напрямку веде трубопровід Campo Maior — Leirio (довжина 220 км, діаметр 700 мм). Останній є зв'язуючою ланкою між іспанським Gasoducto Extremadura, через який надходить алжирський газ (до того доставлений по трубопроводу  Магриб — Європа), газопроводом Монфорте — Гуарда та пролягаючою по заходу Португалії системою Сетубал — Брага (становить західну мерідиональну частину зазначеного вище кільця). Монфорте — Гуарда слідує паралельно з останньою системою у північному напрямку та наприкінці маршруту через перемичку Mealhada — Viseu — Guarda (довжина 142 км) вдруге з'єднується з Сетубал — Брага.

В перспективі планується прокласти від району Гуарда відгалуження, котре утворить третій інтерконектор між португальською та іспанською газотранспортними системами.

Примітки 

Газопроводи Португалії